Lonnie Smith může být:

 Lonnie Smith (hudebník) (1942–2021) – americký varhaník
 Lonnie Smith (baseballista) (* 1955) – americký baseballista
 Lonnie Smith (boxer) (* 1962) – americký boxer
 Lonnie Liston Smith (* 1940) – americký hudebník